Щербаковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область
 Щербаковское сельское поселение — входит в Алексеевский район

Новосибирская область 
 Щербаковское сельское поселение — входит в Барабинский район
 Щербаковское сельское поселение — входит в Усть-Таркский район

См. также 
 Щербаковское